Кадерле:
 Кадерле (татарский) — дорогой (-ая, -ое…);
 Сен-Круа-де-Кадерле (:fr:Sainte-Croix-de-Caderle) — город в южной части Франции;
 Кадерле — хребет, исток реки Селеук. Находится в землях Иткуловского сельсовета Ишимбайского района Башкортостана.